La strega  (La Sorcière) – saggio di Jules Michelet del 1862
La strega (La Sorcière) – film del 1956 diretto da André Michel
La Sorcière – film per la televisione del 1982 diretto da Charles Brabant